Putnam kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Putnam (Oklahoma)
Putnam (Texas)

of naar de volgende personen:
 Hilary Putnam, filosoof
 Robert Putnam, wetenschapper